Christelijk Pedagogisch Instituut, een opleiding tot leerkracht in Suriname
 Consumentenprijsindex
 Center for Public Integrity
 Communistische Partij van India
 Communications & Power Industries
 CPI (motorfiets) (Collaboration Professional Innovation), een Taiwanees merk van motorfietsen

Zie ook
 CCPI, Climate Change Performance Index, prestatie-index inzake klimaatbescherming